Департамент Мёрт и Мозель (регион Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия) состоит из 23 кантонов и 4 округов. До декрета от 18 февраля 2014 в департаменте было 44 кантона, каждый из которых входил полностью в один из округов департамента. После реформы в шести кантонах есть коммуны из разных округов.

В списке представлены кантоны департамента Мёрт и Мозель в алфавитном порядке, возможна сортировка по всем параметрам. Информация о населении и составе кантонов основана на данных INSEE и декрете 2014 года.

Состав до реформы 2015 года 
До реформы 2015 года в департаменте Мёрт и Мозель было 44 кантона, причём каждый из них полностью входил в один из округов департамента.

Округ Брие (10 кантонов)

 Брие
 Вильрю
 Конфлан-ан-Жарнизи
 Лонгви
 Лонгюйон
 Мон-Сен-Мартен
 Одён-ле-Роман
 Омекур 
 Шамбле-Бюссьер 
 Эрсеранж 

Округ Люневиль (9 кантонов)

 Арракур
 Бадонвиллер
 Байон
 Баккара
 Бламон
 Жербевиллер
 Люневиль-Нор
 Люневиль-Сюд
 Сире-сюр-Везуз

Округ Нанси (20 кантонов)

 Аруэ
 Вандёвр-ле-Нанси-Уэст
 Вандёвр-ле-Нанси-Эст
 Везлиз
 Дьёлуар
 Жарвиль-ла-Мальгранж
 Лаксу
 Мальзевиль
 Нанси-Нор
 Нанси-Сюд
 Нанси-Уэст
 Нанси-Эст
 Нёв-Мезон
 Номени
 Помпе
 Понт-а-Муссон
 Сен-Макс
 Сен-Никола-де-Пор
 Сешам
 Томблен

Округ Туль (5 кантонов)

 Домевр-ан-Э
 Коломбе-ле-Бель 
 Тьокур-Реньевиль 
 Туль-Нор 
 Туль-Сюд

См. также 
 Округа департамента Мёрт и Мозель
 Коммуны департамента Мёрт и Мозель

Примечания 

Списки кантонов Франции по департаментам